Мише́ль Хёрд (, род. 21 декабря 1966) — американская актриса.

Биография 
Хёрд родилась в Нью-Йорке и окончила Бостонский университет в 1988 году, после чего отправилась в Великобританию чтобы продолжить образование в Королевском национальном театре. Она дебютировала в 1989 году с небольшой роли в фильме «Внезапное пробуждение», а в 1991 году получила постоянную роль в дневной мыльной опере «Другой мир», где снималась последующие несколько лет. В 1994 году она покинула шоу чтобы начать карьеру в прайм-тайм, и вскоре получила роль в телесериале «Полицейские под прикрытием», который был закрыт после одного сезона, вследствие чего она кратко вернулась в мыльную оперу в 1995 году. В следующем году она дебютировала на Бродвейской сцене в постановке Стивена Сондхайма Getting Away With Murder.

Хёрд появилась в нескольких десятках телешоу и фильмов на протяжении своей карьеры. Она добилась известности благодаря своей роли жесткого детектива Моник Джеффрис в первых двух сезонах сериала «Закон и порядок: Специальный корпус». Её персонаж был выведен из шоу в 2001 году из-за желания продюсеров сохранить в шоу только одну главную героиню, Оливию Бенсон, роль которой играет Маришка Харгитей. В 2001 году она была приглашена на главную роль в сериале Showtime «Високосные годы», а после его закрытия была гостем в многочисленных сериалах, таких как «Как сказал Джим», «Зачарованные» и «Кости».

У Хёрд были второстепенные роли в сериалах «Скорая помощь» в 2006—2007 и «Сплетница» в 2007—2008 годах. В 2011—2013 годах у неё была роль в сериале «90210: Новое поколение». C 2010 по 2013 год, Хёрд исполняла одну из главных ролей в телесериале «Болота». После его закрытия, Хёрд брала на себя гостевые роли в «Воспитывая Хоуп», «Милые обманщицы», «Ведьмы Ист-Энда» и «Как избежать наказания за убийство»

Хёрд замужем за актёром Гарретом Диллахантом.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Святой Анны (Бруклин)
Выпускники Бостонского университета
Киноактрисы США